Сезон 2016/2017 годов — очередной сезон в истории мадридского «Атлетико».

Команда 2016/17 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Атлетико Мадрид» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Испании 2016/17

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов УЕФА 2016/17

Групповой этап

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Атлетико Мадрид»   

2016/2017
Атлетико Мадрид